Diouf ist ein patronymisch gebildeter westafrikanischer Familienname bei den Serer im Senegal. Die in Gambia gebräuchliche englischsprachige Variante ist Joof.

Namensträger 
 Abdou Diouf (* 1935), senegalesischer Politiker, Präsident 1981 bis 2000
 Aminata Diouf (* 1977), senegalesische Leichtathletin
 Andy Diouf (* 2003), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Bireme Diouf (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Dame Diouf (* 1978), senegalesischer Fußballspieler
 El Hadji Diouf (* 1981), senegalesischer Fußballspieler
 Jacques Diouf (1938–2019), senegalesischer Diplomat
 Jean-Noël Diouf (* 1946), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Tambacounda
 Kalidou Diouf (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Khalif Diouf, eigentlicher Name von Le1f (* 1989), US-amerikanischer Rapper
 Khalifa Diouf (Khalifa Ababacar Diouf; * 1958), senegalesischer Judoka 

 Mame Diouf (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Michel Diouf (* 1989), senegalesischer Basketballspieler
 Mouss Diouf (1964–2012), senegalesisch-französischer Schauspieler
 Nafissatou Dia Diouf (* 1973), senegalesische Schriftstellerin

 Pape Paté Diouf (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Valentina Diouf (* 1993), italienische Volleyballspielerin

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Senegal)